Nizāmābād kan syfta på följande platser:

Indien 

 Nizāmābād (ort i Indien, Uttar Pradesh), Āzamgarh, 
 Nizamabad, stad i distriktet Nizamabad, 
 Nizamabad (distrikt), distrikt, Telangana, 

Robotskapade Indienförgreningar